Tinerii (în ), se poate referi la:

 Film
 1961 Tinerii (The Young Ones) – film englez de comedie muzicală cu Cliff Richard, regia Sidney J. Furie
 1961 Tinerii sălbatici (The Young Savages) – film american, regia John Frankenheimer, cu Burt Lancaster 
 1982 – 1984 The Young Ones (serial TV) (The Young Ones (TV series) – serial de televiziune englez
 2003 Tinerii Titani (Teen Titans) – serial de animație dezvoltat de Glen Murakami, Sam Register și David Slack 

 Muzică
 The Young Ones (cântec), cântecul de titlu al filmului și un single numărul unu din 1962, de Cliff Richard și The Shadows
 The Young Ones (album), albumul al coloanei sonore a filmului din 1961